Balom peut désigner :
 les Balom, une population du centre du Cameroun ;
 le balom (ou lefa), une langue bantoue.